Монтанчес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Население — 1979 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

История 
Город основан в 200 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса